Фемили Съркъл Къп 2010 е 38-ото издание на Фемили Съркъл Къп. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2010. Провежда се в Чарлстън, САЩ от 12 до 18 април.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Поставени двойки 
  Лизел Хубер /  Надя Петрова
  Лиса Реймънд /  Рене Стъбс (четвъртфинал)
  Бетани Матек /  Дзи Ян (четвъртфинал)
  Шуай Пън /  Елена Веснина (четвъртфинал, Веснина се отказва поради разтежение на левия адуктор)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2010
Фемили Съркъл Къп